Hadromerida — ряд морських губок з класу Звичайні губки (Demospongiae).

Родини 
 Acanthochaetetidae Fischer, 1970
 Alectonidae Rosell, 1996
 Choanitidae 
 Clionaidae d'Orbigny, 1851
 Hemiasterellidae Lendenfeld, 1889
 Placospongiidae Gray, 1867
 Polymastiidae Gray, 1867
 Sollasellidae Lendenfeld, 1887
 Spirastrellidae Ridley & Dendy, 1886
 Stylocordylidae Topsent, 1892
 Suberitidae Schmidt, 1870
 Tethyidae Gray, 1848
 Timeidae Topsent, 1928
 Trachycladidae Hallmann, 1917

Примітки 

Звичайні губки